Ле-Сориньер () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Верту. Расположена в 9 км к югу от Нанта. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль А83.

Население (2017) — 8 541 человек.

Достопримечательности 
 Бывшее аббатство Вильнёв, основанное в 1201 году и закрытое в 1791 году; в сохранившихся зданиях в 1977 году открыт гостиничный комплекс
 Церковь Нотр-Дам 
 Менгиры Фо и Ла-От-Ланд

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,7 %
 промышленность — 10,1 %
 строительство — 12,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 57,6 %
 государственные и муниципальные службы — 15,9 %

Уровень безработицы (2016 год) — 8,6 % (Франция в целом — 14,1 %, департамент Атлантическая Луара — 11,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2016 год) — 22 845 (Франция в целом — 20 809, департамент Атлантическая Луара — 21 548).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ле-Сориньера с 2018 года занимает член Социалистической партии Кристель Скюотто (Christelle Scuotto). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый блок одержал победу в 1-м туре, получив 54,55 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Атлантическая Луара